Världsmästerskapet i handboll för herrar 1954 spelades i Sverige 13–17 januari 1954. Värdlandet Sverige vann turneringen före det gemensamma Väst- och Östtyska laget och Tjeckoslovakien.

Grupper

Grupp A

Grupp B

Placeringsmatcher

Match om 5:e plats

Match om 3:e plats

Final

Slutställning

Sveriges lag 
Förbundskapten: Curt Wadmark

Referenser 
 Herr-VM 1954 på IHF:s webbplats

Externa länkar
 Todor Krastev

Sport i Sverige 1954
Internationella handbollstävlingar i Sverige
Handbollssäsongen 1953/1954
1954
Internationella sportevenemang i Göteborg
Göteborg under 1950-talet